Idris I (moellah), islamitisch moellah.
 Idris II (moellah), zijn zoon.
 Moulay Idriss (plaats), naar Idris I vernoemde plaats in Marokko.